Statuette der Aphrodite steht für:

 Statuette der Aphrodite (NAMA 3248), 1878 in Argos gefunden
 Statuette der Aphrodite (NAMA 2585), 1904 in Athen gefunden